Хоя — многозначный термин.
 Хоя или морской ананас — морепродукт японской и корейской кухни (асцидия вида Halocynthia roretzi)
 Хоя или мава — молочный продукт индийской кухни, базовый ингредиент для приготовления многих других блюд.

См. также